Stadio Olimpico (San Marino), een stadion in de San Marinese plaats Serravalle
 Olympisch Stadion (Rome), het olympisch stadion van de Italiaanse hoofdstad Rome
 Olympisch Stadion (Turijn), het olympisch stadion van de Italiaanse stad Turijn